Pagk ist der Familienname folgender Personen:

 Hans von Pack, auch Hans von Pagk (16. Jh.), sächsischer Amtshauptmann
 Paul Pagk (* 1962), englischer Maler